Meigs é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Meigs (Ohio)
Condado de Meigs (Tennessee)

Desambiguação